Роберт Паттінсон, Роберт Дуґлас Томас Паттінсон, (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson, *13 травня 1986(19860513)) — англійський актор, модель та музикант. 
 Лес Паттінсон (англ. Les Pattinson; нар. 18 квітня 1958, Ормскірк, Ланкашир, Велика Британія) — британський музикант, бас-гітарист.